Asteroidne lune so nebesna telesa, ki krožijo okrog asteroidov ali pritlikavih planetov.

V seznamih so navedeni vsi znani asteroidi, ki imajo vsaj eno luno (naravni satelit).

Blizuzemeljski asteroidi

Telesa, ki prečkajo tirnico Marsa

Asteroidi glavnega asteroidnega pasu

Jupitrovi trojanci

Čezneptunska telesa

Reference in opombe

Zunanje povezave 
 Asteroidi s sateliti